В ядерной физике маги́ческие чи́сла — натуральные числа, соответствующие количеству нуклонов в атомном ядре, при котором становится полностью заполненной какая-либо его оболочка.

Описание 
Известно 7 магических чисел:  (последнее число — только для нейтронов). Атомные ядра, содержащие магическое число протонов и/или нейтронов, отличаются бóльшей энергией связи, а потому и бóльшей стабильностью, чем их близкие соседи в таблице нуклидов. Особой стабильностью характеризуются так называемые дважды магические ядра, в которых количества и протонов, и нейтронов составляют магические числа. В природе существуют следующие дважды магические ядра: , , , , . Ещё несколько короткоживущих, отличающихся особой стабильностью, дважды магических нуклидов получены искусственно: , , , , , , .

Необычная стабильность магических ядер позволяет предположить, что возможно создание трансурановых элементов, обладающих большим периодом полураспада, что не свойственно элементам с большой атомной массой. Тяжёлые изотопы с магическим числом нуклонов ожидается открыть в районе так называемого острова стабильности. Но поскольку по теоретическим расчетам ядра этих элементов, в отличие от уже известных магических ядер, несферичны, существует мнение, что последовательность именно сферических магических чисел является законченной.

Новое магическое число 

Японские физики-ядерщики в октябре 2013 года заявили о том, что обнаружили новое «магическое» число. Им стало число . Свои выводы физики сделали на основе результатов экспериментов с ускорителем частиц.

См. также 
 Остров стабильности
 Теория оболочечного строения ядра

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Изотопы
Периодическая система
Радиоактивность
Ядерная физика